Weidong bezeichnet:

 Weidong (卫东区), Stadtbezirk von Pingdingshan in der chinesischen Provinz Henan
 Weidong (Luonan) (卫东镇), Großgemeinde im Kreis Luonan in der chinesischen Provinz Shaanxi
 Weidong (Jagdaqi) (卫东街道), Straßenviertel des Unterbezirks Jagdaqi in der chinesischen Provinz Heilongjiang
 Weidong (Chelu) (卫东村), Dorf der Gemeinde Chelu in der chinesischen Provinz Heilongjiang
 Weidong (Dalian) (围东村), Dorf der Gemeinde Dalian in der chinesischen Provinz Fujian